

Населені пункти та їхні частини

 Кшижова — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижова — село в гміні Ґромадка Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижова — село в гміні Шцинава Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшижова — село в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Кшижова — частина міста Величка в Велицькому повіті Малопольського воєводства
 Кшижова — частина села Лисокане в гміні Клай Велицького повіту Малопольського воєводства
 Кшижова — частина села Рупнюв у гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Кшижова — частина села Секерчина в гміні Ліманова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Кшижова — частина села Явожинка в гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства

Примітки